łącznica – droga w ramach węzła drogowego
 łącznica – tor kolejowy
 łącznica telefoniczna
 łącznica (copula) – chrząstka w czaszce ryb chrzęstnoszkieletowych
 Łącznica – wieś w województwie lubuskim
 Łącznica – potok, lewy dopływ Jaśnicy
 Łącznica Dolna – struga dopływ Kwisy
 Łącznica Górna – struga dopływ Kwisy

Przypisy